En tonande bilabial frikativa är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som  (ett beta).

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonlösa bilabiala frikativan:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är bilabial, vilket betyder att den uttalas genom att läpparna mer eller mindre stänger luftflödet.
 Den är frikativ, vilket betyder att luftflödet går genom en förträngning i talapparaten.

Användning i språk 
Den tonande bilabiala frikativan återfinns i vissa dialekter av spanska som allofon till . Den förväxlas lätt med den bilabiala approximanten, .

Fonetik
Konsonantljud